Osoby o tym nazwisku:
 Alicja Kuberska – polska elektronik, poseł na Sejm
 Alicja Maria Kuberska (ur. 1960 w Świebodzinie) – polska poetka, pisarka, dziennikarka, wydawca.
 Joanna Kuberska – polska aktorka